Somalia är indelat i 18 regioner (gobolka,  plural gobollada).

Se även 
 ISO 3166-2:SO, ISO 3166-2-koden för Somalia.

Externa länkar 
 Statoids

 
 
Administrativa indelningar av länder i Afrika

ko:소말리아의 지방
ro:Statele și regiunile Somaliei
simple:Somalia#Government